Latah (betegség), sokkhatás következtében kialakuló állapot
 Latah (település), washingtoni város
 Latah megye, Idaho állam